Riccardo Piscitelli – calciatore italiano
 Sabatino Piscitelli, noto come Tino Sabbatelli – wrestler ed ex giocatore di football americano statunitense
 Salvatore Piscitelli – politico e avvocato italiano
 Piscitelli – famiglia italiana